

Sigle 
 Partito della Rifondazione Comunista – partito politico italiano
 People's Republic of China – Repubblica Popolare Cinese in inglese
 Producers Releasing Corporation – studio cinematografico statunitense
 Pubblico registro cinematografico, istituito in Italia dalla SIAE nel 1938
 Punto Racing Club – Club ufficiale Fiat

Informatica 
 Product Representation Compact – formato di file che permette di integrare dati 3D in file PDF.
 prc – una delle possibili estensioni del formato file per ebook Mobipocket

Codici 
 PRC – codice aeroportuale IATA dell'Ernest A. Love Field di Prescott (Stati Uniti)
 prc – codice ISO 639-3 della lingua parachi